Obiekt elektryczny - jest to wyrób, instalacja, zespół urządzeń elektrycznych lub też pojedyncze urządzenie, maszyna elektryczna, aparat elektryczny lub określona ich część.

Bibliografia 
 

Elektrotechnika